Outro – nazwa ścieżki dźwiękowej kończącej album lub singiel
 Outro – nazwa zakończenia gry komputerowej, najczęściej w formie animacji